Kardamom bezeichnet zwei Pflanzenarten:
 Grüner Kardamom, Elettaria cardamomum
 Schwarzer Kardamom, Amomum subulatum